Als Hantzsch-Reaktion bezeichnet man folgende Reaktionen, die nach Arthur Hantzsch bezeichnet sind:

 Hantzschsche Dihydropyridinsynthese
 Hantzschsche Pyrrolsynthese
 Hantzschsche Thiazolsynthese